Лас Потранкас има више значења:

 Лас Потранкас (Кастањос), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Потранкас (Бериозабал), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Потранкас (Кваутемок), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Потранкас (Којука де Каталан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Потранкас (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Потранкас (Салвадор Ескаланте), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лас Потранкас (Компостела), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Потранкас (Анавак), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Потранкас, Лос Поситос (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Потранкас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Потранкас (Риоверде), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Потранкас (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Потранкас, Ла Аламеда (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Потранкас (Гонзалез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Потранкас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Потранкас (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Потранкас (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Потранкас (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Потранкас (Соледад де Добладо), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Потранкас (Тамек), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику